Gergő ([ˈɡɛrɡøː]) bezeichnet:
 Gergő Borlai (* 1978), ungarischer Jazz- und Fusionsmusiker
 Gergő Iváncsik (* 1981), ungarischer Handballspieler
 Gergő Szőcs, siehe neo (Band)
 Gergő Wöller (* 1983), ungarischer Ringer

Siehe auch
 Gergely

fr:Gergő
it:Gergő